Przeciw wszystkim (org.  Against All Odds) − amerykański film  1984 roku
 Przeciw wszystkim (org. Proti všem) – czechosłowacki film z 1957 roku